Га́рольд Джордж ():  (1892—1942) — бригадный генерал ВВС США.
 Джордж, Гарольд (1893—1986) — генерал-лейтенант ВВС США.
  (1887—1915) — австралийский регбист.